WFO steht für:
 Wirtschaftsfachoberschule
 World Flora Online, botanisches Onlineprojekt
 World Farmers' Organisation, Weltbauernverband in Rom

W.F.O. steht für:
 World Full-Contact Organization

Abkürzung